Nikołaj Konstantinowicz Sładkow, ros. Николай Константинович Сладков (ur. ?, zm. 1 stycznia 1962 w Puertollano) – rosyjski wojskowy (podporucznik), działacz emigracyjny, oficer Włoskiego Korpusu Ekspedycyjnego w Rosji podczas II wojny światowej

W 1919 r. wstąpił do wojsk Białych gen. Antona I. Denikina. Służył w stopniu podporucznika w lejbgwardii Pułku Piotrogradzkiego. W 1920 r. brał udział w nieudanym desancie oddziałów gen. Siergieja G. Ułagaja na Kubaniu. W poł. listopada tego roku wraz z wojskami Białych został ewakuowany z Krymu do Gallipoli. Ukończył tam topograficzną szkołę wojskową. Na emigracji zamieszkał w Bułgarii, gdzie ukończył konstantynowską szkołę wojskową. Po wybuchu wojny domowej w Hiszpanii w 1936 r., wstąpił ochotniczo do wojsk gen. Francisco Franco. Służył w rosyjskim oddziale wojskowym. Kilkakrotnie był odznaczany. Podczas II wojny światowej wstąpił do armii włoskiej. Służył jako oficer we Włoskim Korpusie Ekspedycyjnym w Rosji. Po zakończeniu wojny powrócił do Hiszpanii, gdzie pracował jako inżynier w firmie budowlanej.

Bibliografia 
 Aleksandr W. Okorokow, Русские добровольцы, 2007.

Linki zewnętrzne 
 Biografia Nikołaja K. Sładkowa (jęz. rosyjski)
 Kolejna biografia Nikołaja K. Sładkowa (jęz. rosyjski)

Zmarli w 1962
Biali (wojna domowa w Rosji)
Biali emigranci rosyjscy
Zagraniczni ochotnicy wojsk frankistowskich